Северцо́в — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Северцов, Николай Алексеевич (1827—1885) — русский зоолог и исследователь Средней Азии.
 Северцов, Сергей Алексеевич (1891—1947) — российский эколог.
 Северцова — театральный псевдоним Софьи Александровны Боборыкиной (1845—1925).

См. также 
 Северцев